Johann Friedrich Klotzsch ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Klotzsch (Historiker) (1726–1789), deutscher Historiker, Numismatiker und Bergbeamter
 Johann Friedrich Klotzsch (Botaniker) (1805–1860), deutscher Botaniker, Apotheker und Arzt